Berg van barmhartigheid - Bank van Lening in België
 Berg van Barmhartigheid (Brugge) en Berg van Charitate - banken van lening in Brugge
 Berg van Barmhartigheid (Brussel) - bank van lening in Brussel
 Berg van Barmhartigheid (Kortrijk) - bank van lening in Kortrijk
 Berg van Barmhartigheid (Gent) - bank van lening in Gent
 Berg van Barmhartigheid (Antwerpen) - bank van lening in Antwerpen

Zie ook
 Bank van lening (doorverwijspagina)